

Історія 
Край створений 2021 року шляхом приєднання до Баускського краю Вецумнієкського, Єцавського та Рундальського країв.

Адміністративний поділ 
 2 міста: Бауска та Єцава
 18 волостей

Примітки

Посилання 

Офіційний сайт краю Латвійської Республіки 

Баускський край